Lei o La donna eterna (She) – romanzo di Henry Rider Haggard del 1886-1887
She, la donna eterna – titolo italiano della seconda stagione della serie televisiva britannica Seven Faces of Woman